Wieger Mensonides – nuotatore olandese
 Herbert Wieger – calciatore austriaco